Jaka ist der Familienname von:

 Faraz Jaka (* 1985), US-amerikanischer Pokerspieler

JaKa steht für:
 Japanische Kampfhörspiele, deutsche Deathgrind-Band

Abkürzung